Gebhard Blücher ist der Name folgender Personen:

* Gebhard von Blücher (Gebhard Leberecht Blücher von Wahlstatt; 1865–1931), Fürst von Wahlstatt und Politiker, MdL Preußen
 Gebhard Blücher von Wahlstatt (1799–1875), deutscher Großgrundbesitzer und Politiker, MdL Preußen
 Gebhard Leberecht von Blücher (1742–1819), deutscher Generalfeldmarschall und Fürst von Wahlstatt
 Gebhard Leberecht Blücher von Wahlstatt (1836–1916), deutscher Standesherr und Politiker, MdL Preußen